Венса́н Мюратори́ (; ) — французский футболист, защитник «Расинг Грасс».

Дебютировал в чемпионате Франции 4 августа 2007 года в матче 1-го тура против «Сент-Этьена». Он отыграл весь матч и на 37-й минуте получил жёлтую карточку. Всего в сезоне 2007/08 он провёл 22 матча.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Нанси»